Die B Grupa 2003/04 war die 55. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse.

Modus 
14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten drei Teams stiegen in die A Grupa auf. Vichar-Wladislaw Warna und Sokol Markowo hatten nach neun bzw. acht Spieltagen zurückgezogen. Zusätzlich stiegen die beiden letzten Team in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine 
Jantra Gabrowo und Olimpik Tetewen zogen vor Saisonbeginn aus finanziellen Gründen zurück. Sie wurden durch Septemwri Sofia bzw. FK Shumen 2001 ersetzt.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2003 04
Fußballsaison 2003/04